Живи быстро, умри молодым — фраза.
 Живи быстро, умри молодым (фильм) — американский фильм 1958 года.
 Живи быстро, умри молодым (альбом) — пятый сольный альбом Карандаша, выпущенный в 2010 году.